«Тайна секретного шифра» (; в пер.: «Секрет крепости шифров») — польский 13-серийный военный телесериал 2007 года, экранизация романа 2004 года Богуслава Волошаньского «Крепость шифров», он же выступил сценаристом, автором и продюсером сериала.

Сюжет 
Март 1945 года. Вторая мировая война. В немецком криптографическом центре расположенном в замке Чоха в Нижней Силезии расположена новая немецкая дешифровальная машина, которая способна «взламывать» даже одноразовые кодовые шифры используемые русскими. Машиной интересуется как советское командование, так и американцы, планирующие заполучив её читать дипломатическую переписку советского посольства и выявить советских агентов внедрённых в американскую программу по созданию атомной бомбы.

В замок прибывает гауптман Абвера Йоганн Йорг. У начальник Службы безопасности замка оберштурмбанфюрера Глобке новый сотрудник вызывает подозрение, когда тот обнаруживает, что Йорг освободил в 1939 году польского военнопленного Анджея Черного, ныне одного из командиров «Тихотёмных». Он подозревает Йорга и лихорадочно ищет улики против Йоргаи, устанавливая за ним слежку…

В ролях 

В главных ролях:
 Павел Малашинский — Йоганн Йорг, гауптман Абвера; на самом деле — Михал Вель, польский офицер разведки.
 Ян Фрыч — Ханс Якоб Глобке, оберштурмбаннфюрер СС, начальник Службы безопасности замка
 Цезарь Жак — Харри Зауэр, штурмбаннфюрер СС, начальник охраны замка
 Каролина Грушка — Наталия Руст, радиотелеграфистка, хельферин СС
 Данута Стенка — Иоанна Руст, мать Наталии, жена немецкого шпиона, руководившая разведывательной ячейкой в Силезии
 Анна Дерешовская — Анна Мария Золоф, местная жительница — до войны жила в замке
 Борис Шиц — Матиас Беер, унтерштурмфюрер СС; на самом деле — Феликс Степаныч Грау, советский агент «Ворон»

В остальных ролях:

Поляки:
 Петр Грабовский — Анджей Черны, польский майор отряда «Тихотёмные»
 Марцин Дороциньский — «Афган», польский коммандос
 Виолетта Арляк — Эвелина Робак, фольксдойче
 Пётр Зельт — Петр

Немцы:
 Ян Пешек — Ганс Кунце, профессор, криптограф
 Агата Бузек — Керстин Новольк, криптограф
 Славомир Ожеховский — Майер, гауптман
 Земовит Пендзивятр — Вольф
 Збигнев Патерак — Рейнхард Гейдрих
 Ежи Схейбаль — Вильгельм Канарис, глава Абвера
 Пётр Варшавский — Отто Скорцени
 Ежи Бончак — Кролль, генерал
 Войцех Дурьяш — Гутшов
 Адам Бауманн — комендант

Американцы:
 Павел Делонг — Ховард Компейн, коммандер
 Анджей Щитко — Томас Грегг, капитан
 Марек Барбасевич — Линкольн Хейз, шеф ASA, полковник
 Адам Воронович — Роберт Оппенгеймер, физик
 Пётр Гарлицкий — Оливер Гросли
 Дарюш Якубовский — Уильям Холлан, полковник
 Ян Вечорковский — Гамлет, коммандос
 Марцин Босак — Райдер, коммандос
 Роберт Вжосек — Найджел Вуд, коммандос

Русские:
 Алексей Авдеев — Иван Конев, маршал
 Томаш Дедек — Авраамий Завенягин, генерал
 Юлиуш Кшиштоф Варунек — Чижиков, майор, адъютант генерала
 Казимеж Кшачковский — Балабанков
 Збигнев Руциньский — Прибоков
 Лукаш Новицкий — Иван Бирюков, командир советских десантников

Источники 
 Tajemnica twierdzy szyfrów // FilmPolski.pl
Телесериалы 2007 года
Телесериалы Польши
Телесериалы TVP
Телесериалы о Второй мировой войне
Польские фильмы о Второй мировой войне